kanton Soissons-Nord, een kanton van het Franse departement Aisne
 kanton Soissons-Sud, een kanton van het Franse departement Aisne